Валентин Иванович Беспалов (4 июня (16 июня) 1916, Камышин — 10 сентября 1999, Самара) — советский и российский прозаик, поэт, журналист. Член Союза писателей СССР и России.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны,(доброволец Добровольческой дивизии Киевского района г. Москвы). 

В 1949—1962 годах — сотрудник самарских (куйбышевских) газет «Волжский комсомолец» и «За Родину».

Семья 
Жена -  Кузовкова Вера Семёновна, швея. 

Сын - Беспалов Александр Валентинович, профессор, доктор технических наук, заместитель зав. кафедрой по научной работе.

Творчество 
Автор книг и сказок для детей, выпущенных в Куйбышеве.

В литературном наследии писателя — ряд публикаций краеведческого характера: созданные совместно с С. М. Табачниковым книги «Молодость в девяносто», «Вышки в Жигулях», «Ровесница Октября» и другие.

Более двадцати стихотворных текстов В. К. Беспалова стали песнями.

Печатался также под псевдонимом В. Волгин.

Избранные произведения 
 Путешественники 1949;
 На солнечной дороге. Сказки. 1950;
 Ежишка. 1955;
 Лиса и баран. 1956;
 Сказки. 1959;
 100 сказок. 1962;
 Живой цветок. 1966;
 Три желания. 1968;
 Просяное зернышко. 1971;
 Горюч-камень. 1973;
 Ванька-встанька. 1976;
 Три ключика. 1981;
 Правдивая история. 1986;
 Не может быть. 1989;
 Сказки. 1989.

Примечания

Ссылки 
 Беспалов Валентин Иванович

Сказочники XX века
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Бойцы народного ополчения Великой Отечественной войны
Поэты-песенники СССР
Поэты-песенники России
Члены Союза писателей России
Члены Союза писателей СССР